Bryony Lavery (1947) – drammaturgo britannico
 Caolan Lavery (1992) – calciatore nordirlandese
 Emmet Lavery (1902-1986) – commediografo e sceneggiatore statunitense
 Hazel Lavery (1880-1935) – pittrice statunitense
 John Lavery (1856-1941) – pittore irlandese
 Shayne Lavery (1998) – calciatore nordirlandese